My Heart Goes Boom, singolo delle Charmed del 2000, con il quale hanno partecipato all'Eurovision Song Contest 2000 rappresentando la Norvegia
My Heart Goes Boom (La Di Da Da), singolo dei French Affair del 2000 conosciuto più semplicemente come My Heart Goes Boom